Бакич — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Бакич, Андрей Степанович (1878—1922) — русский военачальник, генерал-лейтенант (1920).
 Бакич, Воин (1915—1992) — югославский скульптор сербского происхождения.
 Бакич, Душан (род. 1999) — черногорский футболист.
 Бакич, Марко (род. 1993) — черногорский футболист.
 Бакич, Митар (1908—1960) — югославский военный и политический деятель, Народный герой Югославии.